New Fish in Town o Un nuevo pez en la ciudad (España), Pez nuevo en la ciudad (Latinoamérica) es un episodio de la séptima temporada de Bob Esponja.

Sinopsis

Calamardo termina su composición para clarinete y entonces un golpe hace que se le quemen, Calamardo sale fuera de su casa para ver que pasa y se ve a Patricio poniendo un cartel de "se vende" ,porque quiere vender su jardín y entonces Bob Esponja y Patricio se van a pescar medusas y a soplar pompas y aparece una rulot y de ella sale un pez llamado Howard y Calamardo le hecha y entonces mientras se va, Howard se queja porque era un lugar perfecto para hacer muchas cosas que le gustan a Calamardo ,así que Calamardo le impide que se vaya y entonces Howard le invita a su casa y allí toman té y Howard le pregunta a Calamardo que como son los demás vecinos y Calamardo le miente diciendo que no son ruidosos y Howard dice que no soporta a los vecinos que cazan medusas ni a los que soplan pompas y entonces Calamardo ve llegar a Bob y a Patricio y hace todo lo posible para impedir que Howard no les vea y cuando se van Calamardo y Howard empiezan a tocar cada uno un instrumento y cuando vuelven Bob y Patricio empiezan a reírse, así que Calamardo sale fuera y pone una cerca de madera alrededor de la rulot para que no oigan las risas, pero como las siguen oyendo, Calamardo pone un muro de piedra y como las vuelven a oír Calamardo les pone cremalleras a las bocas de Bob y Patricio, pero como se siguen riendo, Howard va a ver que pasa y les ve cazando medusas y soplando pompas y entonces decide cambiar y no ser tan estirado y empieza a comportarse como Bob y Patricio, por lo que Calamardo tira su rulot por un precipicio

Episodios de la séptima temporada de Bob Esponja
Episodios de televisión de 2011